Tento pohár je udělován vítězi základní části kontinentální hokejové ligy, neboli týmu který má po skončení sezóny nejvíce bodů.

Držitelé 

Trofeje a ocenění KHL